Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Миджорн. Занимает площадь 149,49 км². Население — 9784 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Pueblos de Mallorca

Муниципалитеты Балеарских островов